El término Moc puede referirse a:

La abreviatura que se emplea para indicar a como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales al botánico José Mariano Mociño.
Al dúo español de pop alternativo MOC.
Al programa de reproducción de audio de software Libre Music On Console (MOC).
Es una forma de abreviar la palabra muy científica y meramente importante microscopio.
En algunos países se ocupa para referirse a un mocoso
Forma de abreviar "un mundo observable contigo".